Антони (Тон) ден Бур (; родился 10 мая 1943 года, Амстердам), также известный как Антон ден Бур () — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника, выступал за команды «Де Зварте Схапен», «Аякс», «Харлем», «Блау-Вит» и «Де Волевейккерс».

Клубная карьера 
Тон ден Бур начинал футбольную карьеру в амстердамских клубах «Де Сапартан» и «Де Зварте Схапен», а летом 1964 года перешёл в «Аякс». В чемпионате Нидерландов полузащитник впервые сыграл 13 сентября в  четвёртом туре с МВВ, выйдя в стартовом составе. Встреча, проходившая в гостях, завершилась вничью — 2:2.
Через две недели Тон забил гол в матче с НАК, принеся своей команде победу со счётом 1:2. В том сезоне ден Бур принял участие в 7 играх чемпионата, забив один гол. В следующем сезоне он выступал за резерв «Аякс 2».

В июне 1966 года ден Бур подписал контракт с клубом «Харлем», и помимо него, команда усилилась ещё тремя игроками «красно-белых» — ван Хареном, Хубеном и Патернотте. По данным издания «De Telegraaf», его трансфер обошёлся в 12,5 тысяч гульденов.

Личная жизнь 
Отец — Жиль Якобюс ден Бур, был родом из Амстердама, мать — Корнелия Виллемина ван Эвейк, родилась в деревни . Родители поженились в ноябре 1939 года в Амстердаме. В их семье было ещё трое сыновей: Николас, Геррит Якобюс и Жиль Якобюс.

Женат, супруга Трюди. В 1960-х годах работал электриком в районе Йордан, а позже был владельцев магазина сигар, но бизнес был не очень успешным. Затем более 20 лет проработал в туристическом агентстве Arke.

Достижения 
«Харлем»
 Победитель Второго дивизиона Нидерландов: 1966/67
«Де Волевейккерс»
 Победитель Второго дивизиона Нидерландов: 1970/71

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ererat.nl
 Профиль на сайте afc-ajax.info 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Харлем»
Игроки ФК «Блау-Вит»
Игроки ФК «Де Волевейккерс»